

Letteratura 
 The Lady and the Unicorn – romanzo di Rumer Godden del 1937
 La dama e l'unicorno (The Lady and the Unicorn) – romanzo di Tracy Chevalier del 2003

Musica 
 The Lady and the Unicorn – album di John Renbourn del 1970
 The Lady and the Unicorn – album di John Renbourn del 1979